Иван Андреевич Рудниченко () — агитатор 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии (8-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт), гвардии капитан, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 7 апреля 1917 года в селе Вершина (ныне Верхнеднепровского района Днепропетровской области) Украины в крестьянской семье. Украинец.

В РККА был призван в 1939 году. Окончил курсы военных агитаторов и политработников. Член ВКП(б) с 1941 года.

На фронте с 1941 года. Агитатор 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии (8-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт) гвардии капитан Рудниченко И. А. в ночь на 24 октября 1943 года, один из первых, в составе группы из 17 человек, под огнём противника, переправился через реку Днепр в 5 км южнее города Днепропетровска. Бойцы захватили плацдарм на правом берегу Днепра. После гибели командир, И. А. Рудниченко принял командование на себя и в течение суток, вместе с бойцами, отбил несколько контратак противника, удерживая занятый рубеж.

Гвардии капитан Рудниченко И. А. погиб в бою 24 ноября 1943 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 19 марта 1944 года посмертно.

Похоронен в братской могиле в селе Вольные Хутора Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины.

Награды 
 Звание Герой Советского Союза (посмертно) (указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года):
 орден Ленина;
 медаль «Золотая Звезда»;
 орден Красной Звезды;
 медаль «За отвагу»;
 другие медали СССР.

Примечания

Литература 
 
 Днепр — река героев: Свидетельства всенародного подвига. / Под общ. ред. В. Н. Немятого. — Киев, 1988.
 Морозов А. В. 39-я Барвенковская. — М.: Военное изд-во МО СССР, 1981.

Ссылки 
 

Члены КПСС
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Верхнеднепровском районе
Политработники Великой Отечественной войны
Похороненные в братской могиле